Прика́зчиков — русская фамилия. Известные носители:

 Приказчиков, Алексей Лукич (1917—1943) — советский военный лётчик, лётчик-ас, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Приказчиков, Валерий Иванович (1939—1990) — советский музыкант, основатель и лидер популярного в 60-е ансамбля «Электрон».
 Приказчиков, Владимир Александрович (род. 1987) — российский самбист, чемпион и призёр чемпионатов России и мира, Заслуженный мастер спорта России.

 Приказчикова, Наталья Викторовна (род. 1968) — советская биатлонистка.